Salala kan syfta på följande platser:

Liberia 

 Salala (distrikt), Bong County,

Oman 

 Salalah, stad, 

Robotskapade Liberiaförgreningar